Сан-Мартин-де-Боничес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 69,21 км². Население — 59 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки